Seven (englisch für die Zahl Sieben) steht für:
 Lotus Seven, englischer Sportwagen der 1950er Jahre, der zahlreich nachgebaut wird
 Sieben (Film), Originaltitel eines Films von David Fincher
 The Seven, Immobilienprojekt in München
 Toyota Seven, von Toyota/Yamaha hergestellter Zweisitzer-Rennwagen
 Seven (Studio), japanisches Animationsstudio

Personen:
 Seven (Sänger) (* 1978), Schweizer R&B-Musiker
 Se7en (Sänger) (* 1984), südkoreanischer R&B- und K-Pop-Sänger und -Tänzer
 Seven of Nine aus dem Star-Trek-Universum
 Abdülkadir Seven (1891–1971), türkischer General
 David Seven Deers (* 1957), kanadisch-indianischer Bildhauer
 Dustin Runnels (* 1969), US-amerikanischer Wrestler, siehe Goldust
 Johnny Seven (1926–2010), US-amerikanischer Schauspieler
 Karin Seven (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Murat Seven (* 1980), deutscher Schauspieler türkischer Abstammung
 Toni Seven (1922–1991), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Trent Seven (* 1981), englischer Wrestler

Siehe auch:
 7 (Begriffsklärung)
 Sieben (Begriffsklärung)
 Sewen